Ayacucho, város Peruban, Ayacucho megyében, Huamanga tartományban, Ayacucho körzetben, a megye székhelye
 Ayacucho, település Argentínában, Buenos Aires tartományban, Ayacucho partidóban
 Ayacucho, település Bolíviában
 Ayacucho megye, megye Peruban
 Ayacucho körzet, körzet Peruban, Ayacucho megyében, Huamanga tartományban
 Ayacucho megye, megye Argentínában, San Luis tartományban
 Ayacucho partido, partido Argentínában, Buenos Aires tartományban
 Ayacucho, kráter a Marson